Mayetta (Kansas) ;
 Mayetta (New Jersey) ;

Homonymie de localités aux États-Unis